Krupnik puede hacer referencia a:

Krupnik, bebida alcohólica con miel, típica de Polonia, Bielorrusia y Lituania, donde se la llama Krupnikas.
Krupnik, morcilla típica de la cocina del Este de Europa, también conocida como kaszanka o krupniok.
Krupnik, sopa polaca de cebada.
Krupnik, pueblo en Bulgaria.